In 1903/04 werd het eerste Mainvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

De competitie werd in twee geografische reeksen verdeeld, waarvan de winnaars elkaar bekampten voor een ticket in de Zuid-Duitse eindronde. Germania Frankfurt werd kampioen en de club versloeg Mannheimer FG 1896 in de eindronde en had een bye voor de halve finale. In de finale verloren ze met 5:0 van Karlsruher FV.

1. Liga Main

Westmain

Ostmain

Finale

Darmstadt protesteerde tegen de uitslag omdat de wedstrijd geen 90 minuten geduurd had. Er werd op 13 maart een nieuwe wedstrijd gespeeld die eveneens op 2-1 eindigde in het voordeel van Frankfurt.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Mainvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1903/04